Свержов () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1355 года.

География 
Село расположено в северной части края, к северу от реки Топли, при автодороге . Абсолютная высота — 346 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 5,7 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Свержова составляла 581 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии